Lipien ist der Familienname folgender Personen:
 Józef Lipień (* 1949), polnischer Ringer
 Kazimierz Lipień (1949–2005), polnischer Ringer